Beswick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Beswick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester